После Явинской битвы
 Правила ядерной безопасности